Falkeisen steht für:

 Falkeisen (Familie), Basler Regimentsgeschlecht

Falkeisen ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Falkeisen (1807–1869), Schweizer Unternehmer in der Türkei und russischer Konsul in Bursa
Hieronymus Falkeisen (1758–1838), Schweizer Theologe
 Johann Jakob Falkeisen (1804–1883), Schweizer Graveur und Maler
 Karl Buxtorf-Falkeisen (1807–1870), Schweizer Historiker

 Theodor Falkeisen (Kupferstecher) (1768–1814), Schweizer Kupferstecher und Verleger